Your Song, est le troisième single du groupe féminin de J-pop EARTH, sorti le  au Japon sur le label Sonic Groove, écrit et produit par T2ya ;
 Your Song, est une chanson composée par Elton John et Bernie Taupin, extraite du deuxième album de John, Elton John, sorti en 1970 ;
 Your Song: Seishun Sensei, est le  de Aya Matsuura, sorti en  au Japon, dans le cadre du Hello! Project.